Domanský může znamenat:

 Domanský, prodejce automobilů 
 Denisa Domanská (* 1992), česká modelka a Miss World 2011
 Hanuš Domanský (1944–2021), slovenský hudební skladatel